

Sigle 
 Astronomische Vereinigung Kärntens – Associazione Astronomica di Carinzia

Codici 
 AVK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Arvaikheer (Mongolia)
 avk – codice ISO 639-3 della lingua kotava